

États-Unis

 Leyden ou Leyde est une ville du sud des Pays-Bas.
  est une communauté non incorporée du Colorado ;
 Leyden est une ville du Massachusetts ;
 Leyden, ville dans l’État de New York ;
  est une communauté non incorporée du Wisconsin.

Gastronomie 
 Le  est un fromage néerlandais.

Personnes 
 Lucas van Leyden (1494–1533), est un peintre et graveur hollandais.